Чжао Синьтун (; род. 1997) — китайский профессиональный игрок в снукер.

Спортивная карьера 
Чжао Синьтун впервые привлек международное внимание в июне 2012 года на турнире Zhangjiagang Open, победив более сильных игроков — Сяо Годуна и Юй Дэлу, но проиграл Стивену Ли со  Свой успех Чжао развил, достигнув второго тура на Asian Tour Events, Yixing Open и Zhengzhou Open.

Участвовал в Чемпионате мира по снукеру среди любителей в конце 2013 года, выйдя в финал, однако проиграл своему земляку Чжоу Юэлуну со  и, таким образом, упустил шанс присоединиться к мировому главному туру по снукеру в сезоне 2014/15 .

В последующие годы ему удалось вернуться в Мейн-тур, и благодаря стабильно высокой игре, он поднялся в мировом рейтинге на 25-е место. Ронни О'Салливан, Стивен Хендри и Алан Макманус предположили, что Чжао станет ведущим игроком в мировом снукере благодаря своему огромному потенциалу.

Сезон 2021/2022 
В декабре 2021 года, Синьтун выиграл Чемпионат Великобритании, последовательно выиграв у Юаня Сиюня (6:4), Тепчайя Ун-Нух (6:5), Джона Хиггинса (6:5), Питера Лайнса (6:4), Джека Лисовски (6:2), в полуфинале — у Барри Хокинса со  и в финале турнира — у Люка Бреселя — 10:5.

Уже менее чем через два месяца, Синьтун преподнёс ещё одну сенсацию: выиграл свой второй в сезоне рейтинговый турнир — German Masters, где последовательно победил Марка Уильямса (5:3), Тома Форда (5:1), Джадда Трампа (5:1) и Рики Уолдена (6:3). В финале он встретился со своим соотечественником Янь Бинтао, которого неслыханно разгромил «всухую» со  что является большой редкостью для финалов профессиональных турниров.

Примечания

Ссылки 
 Zhao Xintong Profile at Worldsnooker.com
 Zhao Xintong Profile at CueTracker.net

Снукеристы Китая